Юбилейный сельский округ

Российская Федерация

Кировская область 

 Юбилейный сельский округ Котельничского района

Марий Эл 

 Юбилейный сельский округ Медведевского района

Казахстан

Акмолинская область 

 Юбилейный сельский округ Есильского района

Северо-Казахстанская область 

 Юбилейный сельский округ района Шал акына